Соревнования по волейболу на XXVIII летней Универсиаде проходили со 2 по 12 июля 2015 года в Кванджу, Наджу и Сунчхоне.

Результаты

Таблица медалей

Призёры

Мужской турнир

Команды 

Группа A
 
 
 
 
 
 

Группа B
 
 
 
 
 

Группа C
 
 
 
 
 

Группа D

Женский турнир

Команды 

Группа A
 
 
 
 

Группа B
 
 
 
 

Группа C
 
 
 
 

Группа D

Ссылки 
 Волейбол на официальном сайте XXVIII летней Универсиады

Волейбол на летних Универсиадах
Волейбол на летней Универсиаде 2015